Жуланиха — село в Заринском районе Алтайского края России. Образует сельское поселение Жуланихинский сельсовет.

Относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей.

География 
Находится на северо-востоке Алтайского края, на юге центральной части Заринского района, в предгорьях Салаирского кряжа. Абсолютная высота 290 метров над уровнем моря.
Расстояние до города Заринска 35 км.

История 
Было основано в 1865 году переселенцами из Тульской губернии. Своё название село получило по гидрониму реке Жуланихе. В алтайском языке «жула» — небольшая лесная птица, синица. В 1954 году был образован колхоз имени Тельмана.

Население

Инфраструктура 
Имеется средняя общеобразовательная школа МОУ «Жуланихинская средняя общеобразовательная школа», детский сад, дом культуры, ФАП, Действует сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос».В Жуланихе 9 улиц и 4 переулка.

Люди, связанные с селом 
 Рогов, Григорий Фёдорович (1883 — 1920) — участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, кавалер трёх георгиевских крестов

Достопримечательности 
Поблизости от села находится Святой ключ, а также фундаменты строений и остатки рукотворных пещер некогда существовавшей здесь пустыни Святого Александра Невского.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района